Mami peut faire référence à :
 Cheb Mami (1966-), un chanteur de raï algérien ;
 Mami Wata, une déesse marine du Togo ; 
 Nour El Houda Mami (2000-), une escrimeuse tunisienne ;
 Mami, single des Black Eyed Peas et Piso 21 sorti en 2019.

Mami est le nom porté par les pirates algériens du , parmi eux :
 Mami Arnaute ;
 Mami Dali.

Mami est un prénom féminin selon la liste des prénoms japonais, pouvant faire référence à :
 Mami Donoshiro (1975-), une joueuse de tennis japonaise ;
 Mami Higashiyama (1977-), une comédienne japonaise ;
 Mahō no tenshi Kurīmī mami, une série animée de magical girl produite par le studio Pierrot à partir de 1983.

Prénom féminin
Prénom japonais